Mount Sterling ist die Bezeichnung mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Mount Sterling (Alabama)
 Mount Sterling (Illinois)
 Mount Sterling (Iowa)
 Mount Sterling (Kentucky)
 Mount Sterling (Missouri)
 Mount Sterling (Ohio)
 Mount Sterling (Wisconsin)
 Mount Sterling Township (Brown County, Illinois)

Berg
 Mount Sterling (Great Smoky Mountains)